Oceania Club Championship 2001 var den tredje säsongen av Oceanian Club Championship, numera känd som Champions League. Turneringen hölls på Papua Nya Guinea, och som vanns av Wollongong Wolves, från Australien, som i finalen besegrade Tafea, från Vanuatu, med 1–0.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
Officiell hemsida
Rsssf.com

2001
2001 i Oceanien
Fotbollssäsongen 2001